Tuitt ist der Familienname folgender Personen:

 Horace Tuitt (* 1954), Sprinter und Mittelstreckenläufer aus Trinidad und Tobago
 Stephon Tuitt (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler